Гран-прі США 2019 (офіційно Formula 1 Emirates 2019 United States Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 3 листопада 2019 року на Трасі Америк в Остіні, штат Техас, США. Це вісімнадцятий етап чемпіонату світу, сорок дев'яте Гран-прі США і сорок перше в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Перегони виграв Вальттері Боттас, а Льюїс Хемілтон здобув шостий титул Чемпіона світу.

Передумови 
У попередніх перегонах Mercedes вже виграв свій шостий поспіль Кубок конструкторів. Однак Льюїс Хемілтон для забезпечення виграшу особистого заліку мав здобути ще 4 очка.

Пілоти та команди були такими ж, як і на початку сезону. Однак Ніколас Латіфі брав участь у першій практиці від команди Williams, замість Джорджа Расселла.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Гран-прі США

2019 в американському спорті